Епіцинодонти (Epicynodontia) — інфраряд викопних терапсидних плазунів підряду Цинодонти (Cynodontia). Група включає прогресивних цинодонтів пізнього пермського періоду та раннього тріасового. Епіцинодонти були в основі еволюційного стовбура, що веде до виникнення ссавців.

Філогенія 
Філогенетечна кладограма основана на дослідженні Ruta, Botha-Brink, Mitchell and Benton (2013):

Примітки 

Викопні плазуни
Цинодонти